Беленченковский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Беленченковка.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Беленченковка 
 с. Грипаки 
 с. Киблицкое 
 с. Ореханово 
 с. Осняги 
 с. Островерховка 
 с. Петроселовка 
 с. Писаревщина 
 с. Рудиков 
 с. Степаненки

Примечания